Pozorrubio puede hacer referencia a las siguientes localidades:
 Pozorrubio de Santiago, municipio de la provincia de Cuenca (España).
 Pozorrubio, municipio de la provincia de Pangasinán (Filipinas).